Квалификация на чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2011 проходила с 15 января 2010 по 26 июня 2010. В чемпионате приняли участие 24 команды с пяти континентов.

Формат 
В чемпионате мира смогут принять 24 команды. Из них одно место отдаётся принимающей стане, одно действующему чемпиону, по три для лучших команд Азии, Америки, Африки и Европы и одно для Океании согласно их последним первенствам перед чемпионатом. Оставшиеся девять мест отдаются тому континенту, чьи команды заняли 1-9 места на предыдущем чемпионате. Все они представляли Европу, и поэтому среди её представителей будет проведён дополнительный квалификационный турнир.

Квалифицированные команды

Распределение команд

Европейский квалификационный турнир 
В определении оставшихся девяти мест среди европейских команд участвовали 34 команды. 23 из них, неучаствующих в чемпионате Европы 2010, сначала соревновались в групповом турнире, разделившись на семь групп. Победители этих групп сыграли стыковые матчи с оставшимися 11 командами-участницами чемпионата Европы и их победители уже будут участвовать в чемпионате мира.

Групповой этап

Жеребьёвка

Соревнование

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Стыковые матчи

Жеребьёвка 
Жеребьёвка была проведена 31 января 2010 года.

 Корзина 1
 
 
 
 
 
 
 
 

 Корзина 2
 
 
 

 Корзина 3

Матчи 

|}

1-й этап

2-й этап

Ссылки 
 Квалификационная система

Чемпионаты мира по гандболу
2009 год в гандболе
2010 год в гандболе